Чемпионат Румынии по футболу 1962/1963 — 46-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1962/1963
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1962 году
Спорт в Румынии в 1963 году